

Musica 
 One More Try – singolo di George Michael del 1988
 One More Try – singolo di Kristine W del 1995
 One More Try – singolo dei Crosses del 2022

Televisione 
 One More Try – film per la televisione statunitense del 1982 diretto da Noam Pitlik